Nowy Most ist der Name folgender Orte:

 Nowy Most (Piecki), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Nowy Most, niedersorbischer Name von Neubrück, Ortsteil von Schwielochsee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch:
 Brücke des Slowakischen Nationalaufstandes (Novy Most), Brücke in Bratislava